

Sigle 
 Nu-Wrestling Evolution  – federazione italiana di wrestling

Codici 
 NWE – codice vettore ICAO di Northwest Aero Associates
 nwe – codice ISO 639-3 della lingua ngwe